Центральный автовокзал — один из четырёх автовокзалов города Ставрополь. Расположен в центре города, в Ленинском районе по адресу: улица Маршала Жукова, 27. Управляющая компания: ОАО «Автовокзал».

История 
Автовокзал был построен в конце 1950-х годов на ул. Орджоникидзе (около гостиницы «Ставрополь»). Маршруты внутрикраевые и межобластные. В конце шестидесятых годов открылся нынешний Центральный автовокзал на ул. Мира.

Автобусные маршруты 
Маршруты внутрикраевые
 Ставрополь — Александровское — Ставрополь
 Ставрополь — Арзгир — Ставрополь
 Ставрополь — Благодарный — Ставрополь
 Ставрополь — Благодатное — Ставрополь
 Ставрополь — Будённовск — Ставрополь
 Ставрополь — Большевик — Ставрополь
 Ставрополь — Величаевское — Ставрополь
 Ставрополь — Веселый — Ставрополь
 Ставрополь — Воздвиженское — Ставрополь
 Ставрополь — Вознесеновское — Ставрополь
 Ставрополь — Высоцкое — Ставрополь
 Ставрополь — Грушевское — Ставрополь
 Ставрополь — Дивное — Ставрополь
 Ставрополь — Зеленокумск — Ставрополь
 Ставрополь — Ипатово — Ставрополь
 Ставрополь — Калиновское — Ставрополь
 Ставрополь — Киевка — Ставрополь
 Ставрополь — Константиновское — Ставрополь
 Ставрополь — Кугульта — Ставрополь
 Ставрополь — Левокумское — Ставрополь
 Ставрополь — Летняя Ставка — Ставрополь
 Ставрополь — Липовчанский — Ставрополь
 Ставрополь — Малая Джалга — Ставрополь
 Ставрополь — Малые Ягуры — Ставрополь
 Ставрополь — Малый Барханчак — Ставрополь
 Ставрополь — Манычское — Ставрополь
 Ставрополь — Мартыновка — Ставрополь
 Ставрополь — Мирное — Ставрополь
 Ставрополь — Надзорное — Ставрополь
 Ставрополь — Нефтекумск — Ставрополь
 Ставрополь — Новомарьевка — Ставрополь
 Ставрополь — Новоромановское — Ставрополь
 Ставрополь — Новопавловск — Ставрополь
 Ставрополь — Новоселицкое — Ставрополь
 Ставрополь — Привольное — Ставрополь
 Ставрополь — Приозерское — Ставрополь
 Ставрополь — Просянка — Ставрополь
 Ставрополь — Пшеничный — Ставрополь
 Ставрополь — Рагули — Ставрополь
 Ставрополь — Саблинское — Ставрополь
 Ставрополь — Сенгилеевское — Ставрополь
 Ставрополь — Светлоград — Ставрополь
 Ставрополь — Сотниковское — Ставрополь
 Ставрополь — Софийский городок — Ставрополь
 Ставрополь — Сухая Буйвола — Ставрополь
 Ставрополь — Цимлянский — Ставрополь
 Ставрополь — Филимоновская — Ставрополь
 Ставрополь — Ямки — Ставрополь

 Маршруты межкраевые
 Ставрополь — Анапа — Ставрополь
 Ставрополь — Адлер — Ставрополь
 Ставрополь — Армавир — Ставрополь
 Ставрополь — Астрахань — Ставрополь
 Ставрополь — Анапа — Ставрополь
 Ставрополь — Владикавказ — Ставрополь
 Ставрополь — Волгоград — Ставрополь
 Ставрополь — Волгодонск — Ставрополь
 Ставрополь — Геленджик — Ставрополь
 Ставрополь — Грозный — Ставрополь
 Ставрополь — Дербент — Ставрополь
 Ставрополь — Джубга — Ставрополь
 Ставрополь — Ейск — Ставрополь
 Ставрополь — Дивноморск — Ставрополь
 Ставрополь — Кабардинка — Ставрополь
 Ставрополь — Каспийск — Ставрополь
 Ставрополь — Кизляр — Ставрополь
 Ставрополь — Краснодар — Ставрополь
 Ставрополь — Курганинск — Ставрополь
 Ставрополь — Махачкала — Ставрополь
 Ставрополь — Майкоп — Ставрополь
 Ставрополь — Моздок — Ставрополь
 Ставрополь — Москва — Ставрополь
 Ставрополь — Санкт-Петербург — Ставрополь
 Ставрополь — Сочи — Ставрополь
 Ставрополь — Назрань — Ставрополь
 Ставрополь — Нальчик — Ставрополь
 Ставрополь — Новороссийск — Ставрополь
 Ставрополь — Новочеркасск — Ставрополь
 Ставрополь — Прохладный — Ставрополь
 Ставрополь — Ростов-на-Дону — Ставрополь
 Ставрополь — Таганрог — Ставрополь
 Ставрополь — Элиста — Ставрополь

 Транзитные маршруты
 Пятигорск — Саратов — Пятигорск
 Ипатово — Невинномысск — Ипатово
 Нефтекумск — Москва — Нефтекумск
 Михайловск — Александровское — Михайловск
 Астрахань — Сочи — Астрахань

 Международные маршруты
 Ставрополь — Прага
 Ставрополь — Харьков

Общественный транспорт 
До Центрального автовокзала можно доехать любым видом транспорта:
 Троллейбус: № 7, 8.
 Автобус: № 14, 37, 38.
 Маршрутное такси: № 14, 33, 40, 44, 114Б, 120, 122.

До аэропорта Ставрополь (Шпаковский) можно доехать на маршрутном такси № 120.

До железнодорожного вокзала можно доехать на автобусе № 14 и маршрутном такси № 14, 120.

До Автостанции № 1 можно доехать на автобусе № 14, 38; маршрутных такси № 14, 40, 44, 122.

До Автостанции № 2 можно доехать на автобусе № 37, троллейбусе № 7 до ост. Автоприцепы (400 м.).

Контактные данные 
ОАО «Автовокзал». Центральный автовокзал Ставрополь. Адрес: 355016, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 27.

Телефон справочной: (8652) 23-47-41; Заказ билетов: (8652) 23-47-52.

Начальник автовокзала: (8652) 23-47-24; Зам. начальника: (8652) 23-47-32.
 
Диспетчер: (8652) 23-47-33, 24-26-54.

Часы работы: ежедневно 4:30 — 23:00.

Ссылки 
 Расписание Центрального автовокзала Ставрополя
 Расписание Центрального автовокзала Ставрополя — Центральный автовокзал Ставрополя

См. также 
 Автостанция №1
 Ставрополь-Ростовский железнодорожный вокзал
 Шпаковское (аэропорт)
 Официальный сайт

Транспорт Ставрополя
Ставрополь
Здания и сооружения Ставрополя